Daucus stenopterus är en flockblommig växtart som beskrevs av Jules Aimé Battandier. Daucus stenopterus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
stenopterus